Élet mint biológiai esemény
Élet, 2011-es, BBC által készített dokumentumfilm
Élet, 2017-es, amerikai sci-fi film
Élet, a 20. század első felében megjelent magyar katolikus folyóirat
Az élet, 1991-es, magyar TV-film
Az élet, David Attenborough 2009-es, 10 részes, televíziós dokumentumfilm sorozata amit a BBC készített